Epsilon est la cinquième lettre de l'alphabet grec (majuscule Ε, minuscule ε). Le mot et la lettre prennent un sens particulier dans divers contextes.

Sciences et techniques

Astronomie 
 L'anneau epsilon est un anneau planétaire d'Uranus.
 Epsilon est la désignation habituelle de la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

Biologie 
 Les Epsilonproteobacteria sont un groupe de bactéries.

Informatique 
 Epsilon algorithme est un algorithme non linéaire d'accélération de la convergence de suites numériques.
 Epsilon est une transition qui n'implique aucune intervention dans la théorie des automates.
 Epsilon est un mot vide dans les grammaires formelles.

Mathématiques 
 ɛ est un nombre infinitésimal qui a donné l'adjectif epsilonesque ; par extension, plaisanterie sur une petite quantité
 ɛ est la précision d'une donnée en calcul
 ɛ est le symbole de Levi-Civita
 ɛ est un opérateur correspondant aux fonctions de choix en logique
 ɛ est le terme d'erreur dans une équation de régression en statistique
 ε₀ est la limite de la suite des ordinaux ω, ω, ω, etc.
 ɛ est le symbole d'appartenance, surtout dans les anciens documents (notation introduite par Peano en 1888). De nos jours, on écrit plutôt ∈.

Météorologie

Physique 
 Le rayonnement epsilon est un rayonnement d'électrons.
 ε désigne la permittivité (ou constante diélectrique) d'un milieu.
 ε0 est la permittivité du vide.
 ε désigne la déformation mécanique d'un solide.
 ε désigne le coefficient d'extinction molaire.

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 Epsilon est la  de l'alphabet grec (majuscule Ε, minuscule ε).
 Epsilon est une lettre additionnelle de l'alphabet latin (majuscule Ɛ, minuscule ɛ).
 ɛ désigne la voyelle mi-ouverte antérieure non arrondie dans l'alphabet phonétique international. Il ne s'agit pas de l'epsilon grec mais de l'epsilon latin (cf. ci-dessus).

Culture et société

Cinéma 
 Epsilon est un film australien réalisé par Rolf de Heer, sorti en 1997.

Entreprises et organisations 
 Alpha Epsilon Pi est une fraternité juive internationale.
 Delta Kappa Epsilon est une fraternité.
 Epsilon est une division d'Alliance Data.
 Epsilon S.A est une studio company.

Littérature 
 Epsilon Éditions est une maison d'édition.
 Epsilon est la caste la plus basse dans le roman Le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley.

Sports 
 Epsilon Euskadi est une équipe de course automobile.
 Beta Epsilon (anciennement Barazi-Epsilon) est une écurie de course automobile.

Transports 
 Socata TB-30 Epsilon est un avion.
 Epsilon est une fusée japonaise.